Ljubiša Ristić ist der Name folgender Personen:

* Ljubiša Ristić (Regisseur) (* 1947), jugoslawischer bzw. serbischer Theaterregisseur, Schauspieler und Politiker 
 Ljubiša Ristić (Fußballspieler, 1958) (* 1958), jugoslawischer Fußballspieler
 Ljubiša Ristić (Volleyballspieler) (* 1967), bosnischer Volleyballspieler und -trainer
 Ljubiša Ristić (Fußballspieler, 1975) (* 1975), serbischer Fußballspieler